

Personnalités 
Damon d'Athènes, dit « le Musicien », musicologue et conseiller de Périclès ;
Damon, pythagoricien, célèbre pour son amitié avec Pythias.

Patronyme 

Babben Enger Damon (née en 1939), fondeuse norvégienne ;
Benoît Damon (né en 1960), poète et écrivain suisse ;
Cathryn Damon (1930-1987), actrice américaine ;
Gabriel Damon (né en 1976), acteur et producteur américain ;
Johnny Damon (né en 1973), joueur de baseball américain ;
Mark Damon (né en 1933), acteur et producteur de cinéma américain ;
Matt Damon (né en 1970), acteur américain.

Prénom 
Damon Albarn, chanteur du groupe Blur et Gorillaz ;
Damon Dash, producteur et manager dans le monde de la musique ;
Damon Douglas, acteur américain ;
Damon Edge, l'un des fondateurs du groupe Chrome ;
Damon Hill, ancien pilote automobile anglais ;
Damon Huard, joueur américain de football américain ;
Damon Jones, joueur de basket-ball américain ;
Damon Knight, écrivain, éditeur et critique de science-fiction et de fantasy américain ;
Damon Lindelof, producteur et scénariste américain ;
Damon Mayaffre, universitaire français, historien, linguiste ;
Damon Patterson, joueur de basket-ball américain ;
Damon Runyon, journaliste et écrivain américain ;
Damon Stoudamire, joueur de basket-ball américain ;
Damon Wayans, acteur américain ;
Damon Wild, DJ et producteur américain de musique électronique ;
Damon Salvatore, personnage fictionnel de la série télévisée et saga littéraire Vampire Diaries.

Pour voir toutes les pages commençant par Damon, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Damon.

Cinéma et télévision 
 Damon, téléfilm yougoslave réalisé par Jovan Konjovic en 1972 ;
 Damon, série télévisée américaine créée en 1998 ;
 Damon, film américain réalisé par Eric Richardson-Hagans en 2006.

Divers 
 , un genre d'amblypyges ;
 le prix Damon-Knight Memorial Grand Master, prix donné par les membres de la Science Fiction and Fantasy Writers of America ;
 Damon, ville du Texas ;